Алексе́й Алекса́ндрович Мара́кушев (4 марта 1925, Иваново-Вознесенск, Владимирская губерния, РСФСР, СССР — 6 января 2014, Москва, Россия) — советский и российский учёный, специалист в области петрологии и термодинамики минералов, доктор геолого-минералогических наук (1965), профессор (1970), член-корреспондент Академии наук СССР (1981), академик Российской академии наук (1991), соросовский профессор (1994), заслуженный профессор Московского государственного университета (1998), почётный профессор Китайского геологического университета (1998).

Биография 
Окончил Свердловский горный институт в 1947 году. С 1947 по 1950 год работал в Свердловском горном институте. С 1950 по 1953 год — главный геолог Кимканского железорудного месторождения. С 1953 по 1956 год — аспирант Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. В 1958 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата геолого-минералогических наук. С 1956 по 1964 год заведовал отделом петрографии Дальневосточного геологического института АН СССР. С 1964 года — заведующий лабораторией термодинамики минералов Института экспериментальной минералогии в Черноголовке. В 1965 году защитил докторскую диссертацию; в 1970 году получил звание профессора. С 1970 по 1992 год — заведующий кафедрой петрографии геологического факультета МГУ. 29 декабря 1981 года избран членом-корреспондентом АН СССР, 7 декабря 1991 года — академиком Российской академии наук. С 1992 года — главный научный сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, профессор кафедры петрографии геологического факультета МГУ.

Умер 6 января 2014 года после тяжёлой болезни. Похоронен 14 января на московском Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
Автор более 200 научных работ, создатель нового научного направления в геологии, отличающегося широким привлечением термодинамики к решению петрологических проблем. Предложил метод расчёта диаграмм химических потенциалов компонентов на количественной основе, раскрывающих новые возможности анализа условий глубинного минералообразования. Разработал систему формаций метаморфических горных пород, общую систему петрогенезиса, охватывающую метеориты, лунные и земные горные породы, и основанную на ней оригинальную концепцию происхождения и эволюции планетных систем. Автор гипотезы о происхождении Земли и планет земной группы, основанной на их расслоении в жидком состоянии. Выявил закономерности геохимической эволюции метаморфизма в геосинклинальном развитии земной коры; описал систему метаморфических и минеральных фаций. Создал научную школу исследования метаморфизма и магнетизма на физико-химической основе в связи с геоструктурным развитием земной коры и общими проблемами эволюции планет и метеоритного вещества; среди его учеников — М. А. Мишкин, Н. И. Безмен, С. А. Щека, С. А. Коренбаум, И. А. Тарарин, В. И. Таскаев, Фам Тык Суан, Суан Чонг Тхи (Вьетнам), Магди Махмуд Халиль, Мостафа Абдель Азиз (Египет). Создатель модели связи импульсной углеводородной дегазации Земли с происхождением нефти. Автор учебного пособия по метаморфизму, где были обобщены новейшие достижения экспериментальной петрологии и геохимии, и ряда лекционных курсов, читаемых на геохимическом отделении геологического факультета МГУ. Редактор и соавтор учебника петрографии, по-новому освещающего вопросы генезиса изверженных горных пород, содержащего оригинальную систематику и номенклатуру, положенные в основу новых учебных курсов.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Орден Дружбы (2005)

Премии 
 Государственная премия СССР (1975)
 Первая премия Московского общества испытателей природы (1979)
 Первая премия Министерства высшего образования СССР (1980)
 Ломоносовская премия 1-й степени МГУ (1994)
 Премия имени Д. С. Коржинского РАН (1998)

Примечания

Библиография 
 Marakushev A. A. Cosmic petrology and the planetary evolution of the Solar System, Astronomical & Astrophysical Transactions, 2005, V. 24(6), P. 507 — 519
 Маракушев А.А., Маракушев С.А. Образование нефтяных и газовых месторождений. Литология и полезные ископаемые, 2008, №5, С. 505-521. 
 Marakushev A. A., Marakushev S. A. Fluid Evolution of the Earth and Origin of the Biosphere. in “Man and the Geosphere. Chapter 1”, p. 3-31, Florinsky I. V. (Ed.), 2010. ISBN 978-1-60876-387-0, Nova Science Publishers, Inc. New York, 385 p.

Ссылки 
 
 
 Маракушев Алексей Александрович в Информационной системе "История геологии и горного дела" ГИН РАН.

Геологи СССР
Геофизики СССР
Геологи России
Геофизики России
Выпускники Уральского горного университета
Сотрудники ИГЕМ РАН
Преподаватели геологического факультета МГУ
Члены-корреспонденты АН СССР
Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты премии имени Д. С. Коржинского
Соросовские профессора
Похороненные на Троекуровском кладбище